Corythophora kan syfta på:

 Corythophora (djur) – ett släkte av fjärilar
 Corythophora (växter) – ett släkte av växter